Now You're Gone – The Album — студійний альбом Басхантера. Альбом вийшов 14 липня 2008.

Список пісень

Чарти

Тижневі чарти

Річні чарти

Сертифікації

Примітки

Посилання 
 

Музичні альбоми 2008
Basshunter